Comme ,  et , le patronyme Galland correspond à l'adjectif galant, qui désignait en ancien français une personne aimant les réjouissances (autre sens : vif, hardi). 

 Adolf Galland (1912-1996), un pilote de chasse et général allemand ;
 André Galland (1886-1965), un peintre et illustrateur français ;
 Antoine Galland (1646-1715), un écrivain français ;
 Antoine Galland (1763–1851), un éditeur et imprimeur français ;
 Auguste Galland (v. 1570-av. 1645), un conseiller d'État ;
 Bertil Galland (1931-), un journaliste et éditeur suisse ;
Bruno Galland (1964-), un archiviste et historien français ; 
 Eugène Galland (1827-1895), un général français ;
 Gilbert Galland, (1870-1950), un peintre orientaliste français et peintre de la marine ;
 Jacques Galland (1921-2010), un acteur français ;
 Jean Galland (1897-1967) un acteur français ;
 Jean-Pierre Galland (1951-), un écrivain français ;
 Johannès Galland (1934-), un syndicaliste français ;
 Louis-Jacques Galland, vitrailliste français ;
 Olivier Galland (1951-), un sociologue français ;
 Paul Galland, un écrivain français ;
  (1919-1942), un as de l'aviation allemand ;
 Philippe Galland (1947-), réalisateur, acteur, scénariste et chef décorateur français ;
 Pierre Galland (1510-1559), un érudit et orateur ecclésiastique français ;
 Pierre-Victor Galland (1822-1892), un peintre décorateur français ;
 Stéphane Galland (1969-), un batteur belge ;
 Suzanne Galland (1882-1961), une femme de lettres et franc-maçonne française ;
 Yves Galland (1941-), un homme politique et homme d'affaires français ;
  (1914-1943), un as de l'aviation allemand.